Jean Paré peut désigner : 

 Jean Paré, maître coffretier-malletier, frère d'Ambroise Paré ;
 Jean Paré (1913-), joueur de basketball ;
  (1927-2022), femme d'affaires canadienne et auteure de nombreux livres de cuisine ;
 Jean Paré (1935-), journaliste et éditorialiste au magazine québécois L'actualité ;
 Jean Paré, journaliste et chef d'antenne au service des sports de Radio-Canada.